Исо́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-1. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64276.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 195 км южнее Бордо, в 33 км к юго-западу от По.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 253 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 169 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 119 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 119 активных жителей работали 110 человек (64 мужчины и 46 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 50 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Святого Иоанна Богослова (XVII век).

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи